Trurnit ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hanno Trurnit (* 1934), deutscher Journalist, Autor, Verleger
 Hansgeorg Trurnit (1912–1999), deutscher Journalist, Autor und Verleger